Krul (vorm), spiraalachtige structuur, bijvoorbeeld aan het uiteinde van bepaalde strijkinstrumenten of bisschopsstaf
 Krul (haar), een structuur in het haar van zoogdieren
 Plaskrul, een krulvormig urinoir in Amsterdam
 Goedkeuringskrul, een symbool met de betekenis van goedkeuring, gebruikt bij correctiewerk
 Maison Krul, een tearoom aan het Noordeinde in Den Haag
 André Krul, Nederlands voetballer
 Tim Krul, Nederlands voetballer
 Gebak van Krul, een Nederlandse komedieserie
 Arrest Krul/Joostens, een arrest van de Hoge Raad (bakkerij Krul)